Dieser Artikel gibt die Einwohnerentwicklung von Istanbul tabellarisch und graphisch wieder.

Einwohnerentwicklung

Am 31. Dezember 2010 betrug die „Amtliche Einwohnerzahl“ der Stadt Istanbul in der Türkei nach Fortschreibung des Statistikinstituts der Türkei 13.255.685. Davon lebten 64,66 Prozent (8.571.374) im europäischen Teil und 35,33 Prozent (4.684.311) auf der asiatischen Seite. Die Fläche beträgt 5.343,02 Quadratkilometer und die Bevölkerungsdichte 2.481 Einwohner je Quadratkilometer (in Berlin sind es zum Vergleich 3.800). Die Einwohnerzahl der Stadt Istanbul stieg von 680.000 im Jahre 1927 auf 1,3 Millionen 1955. Im Jahre 1975 lebten in der Stadt 2,5 Millionen Menschen. Bis 2007 hatte sich die Bevölkerungszahl auf knapp 11,2 Millionen mehr als vervierfacht. 

Obwohl Ankara die Hauptstadt des Landes ist, bleibt Istanbul wirtschaftlich und kulturell die größte und wichtigste Stadt der Türkei. Die Stadt am Bosporus erfüllt mit all ihren Problemen (Verkehrslärm, Luftverschmutzung), wie sie auch andere Städte dieser Größenordnung haben, alle UN-Kriterien für eine Megastadt. Etwas mehr als 86 Prozent der Bevölkerung Istanbuls sind durch Landflucht aus der gesamten Türkei, überwiegend aus Ost-, Südost- und Zentralanatolien sowie aus der Schwarzmeerregion zugezogen. Der Anteil der eigentlichen Istanbuler, deren Vorfahren seit mehreren Generationen in der Bosporus-Metropole ansässig waren, beträgt etwa 13,8 Prozent, der Rest dagegen setzt sich aus Zugezogenen zusammen. Jedes Jahr entstehen dadurch am Stadtrand neue Gecekondus, die mit der Zeit ausgebaut werden und sich zu neuen Stadtteilen entwickeln.

Die folgende Übersicht zeigt die Einwohnerzahlen nach dem jeweiligen Gebietsstand. Bis 1914 handelt es sich meist um Schätzungen, die je nach Forschermeinung um bis zu ± 50 Prozent variieren. Der auffällige Rückgang der Bevölkerungszahl zwischen 1897 und 1927 steht mit der Vertreibung der großen griechischen Bevölkerung des damaligen Konstantinopel durch die Osmanen beziehungsweise Türken im Zusammenhang. Die Zahlen von 1927 bis 2000 sind Ergebnisse von Volkszählungen. Die Daten von 2005 und 2006 beruhen auf Hochrechnungen. Die Zahlen seit 2007 sind Ergebnisse von Volkszählungen. Die Verdoppelung der Bevölkerung Istanbuls zwischen 1980 und 1985 ist auf Zuzug, natürliche Bevölkerungszunahme und auch auf administrative Maßnahmen, wie beispielsweise Erweiterungen der Stadtgrenze, zurückzuführen. Die Einwohnerzahlen in der folgenden Tabelle beziehen sich auf die Stadt in ihren politischen Grenzen, ohne politisch selbstständige Vororte.

Altersstruktur

Die folgende Tabelle zeigt die Altersstruktur in Istanbul im Jahr 2014:

Aktuelle Einwohnerzahlen

Literatur 
Wolfgang Müller-Wiener: Die Häfen von Byzantion - Konstantinopolis - Istanbul., Tübingen, 1997, ISBN 3-8030-1042-X
Refik Turan, Horst Nusser, Susi Mayer: Istanbul als antike und islamische Stadt, 2., erw. und erg. Aufl., München 1990, ISBN 3-86120-051-1
Dogan Kuban: Istanbul - an urban history : Byzantion, Constantinopolis, Istanbul, Istanbul 1996, ISBN 975-7306-20-7
Stéphane Yerasimos: Konstantinopel, Istanbuls historisches Erbe, Köln 2000, ISBN 3-8290-1896-7

Weblinks
 Statistikinstitut der Türkei

Einzelnachweise 

!
Istanbul